Název Karlínský potok má více vodních toků:

 Karlínský potok (přítok Brtnice) – levostranný přítok Brtnice v okresech Jihlava a Třebíč
 Karlínský potok (přítok Trkmanky) – levostranný přítok Trkmanky v okrese Hodonín